Karel Komzák I (ook: Karel Komzák sr. of Karel Komzák (vader)) (1823–1893), Boheems componist, dirigent, muziekpedagoog en organist
 Karel Komzák II (ook: Karel Komzák jr. of Karel Komzák (zoon)) (1850–1905), Boheems componist, muziekpedagoog en dirigent
 Karel Komzák III (ook: Karel Komzák (kleinzoon)) (1878-1924), Boheems componist en dirigent